Bayjī kan syfta på följande platser:

Irak 

 Bayji, distriktshuvudort, Saladin, 
 Baiji District, distrikt, Saladin, 

Robotskapade Irakförgreningar